W Polsce
 Lubczyna – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów 
 Lubczyna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Lubczyna – dawna gromada